código ISO 3166-1 da Tailândia
 sigla para a avaliação laboratorial tempo de hemorragia
 sigla da banda alemã Tokio Hotel
MC TH - cantor brasileiro de funk.